Torre Pisana  – la torre principale del Castello di Lombardia di Enna.
 Torre Pisana  – torre medievale del Palazzo dei Normanni di Palermo.
 Torre Pisana  – torre medievale di Iglesias in provincia di Carbonia-Iglesias.
 Torre Pisana  – torre costiera di San Vincenzo in provincia di Livorno.
 Torre Pisana  – più conosciuta come Torre di San Pancrazio, la più alta torre di Cagliari.